MKR steht für:

 Maschinenkontrollraum, maschinentechnische Zentrale auf Schiffen
 Militärkatholikenrat, Beratungsgremium innerhalb der katholischen Militärseelsorge
 Mitteldeutscher Kulturrat, deutsche Stiftung
 Meekatharra Airport (IATA-Code), Flugplatz von Meekatharra, Western Australia
 Lanmei Airlines (ICAO-Code), kambodschanische Fluggesellschaft
 Lincoln MKR, US-amerikanisches Konzeptfahrzeug

mkr steht für:
 Manep (ISO-639-3-Code), eine der Madang-Adelbert-Range-Sprachen in der Madang Province, Papua-Neuguinea
 

Abkürzung